Den här artikeln innehåller alla spelartrupper under afrikanska mästerskapet i fotboll 2013 som spelades i Sydafrika, 19 januari till 10 februari 2013. Matcher, mål och klubbadress i trupplistan gäller före turneringens start den 19 januari 2013.

Grupp A

Förbundskapten: Gordon Igesund

Förbundskapten: Lúcio Antunes

Förbundskapten:  Gustavo Ferrín

Förbundskapten: Rachid Taoussi

Grupp B

Förbundskapten: James Kwesi Appiah

Förbundskapten:  Patrice Carteron

Förbundskapten:  Gernot Rohr

Förbundskapten:  Claude Le Roy

Grupp C

Förbundskapten:  Hervé Renard

Förbundskapten: Stephen Keshi

|}

Förbundskapten:  Paul Put

Förbundskapten: Sewnet Bishaw

Grupp D

Förbundskapten:  Sabri Lamouchi

Förbundskapten: Sami Trabelsi

Förbundskapten:  Vahid Halilhodžić

Förbundskapten:  Didier Six

Externa länkar
Spelartrupper, CAFonline.com

Referenser

Afrikanska mästerskapet i fotboll 2013